Mägdefrau ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Mägdefrau (* 1955), deutscher Biologe
 Jutta Mägdefrau (* 1960), deutsche Schulpädagogin und Professorin für Realschulpädagogik und -didaktik
 Karl Mägdefrau (1907–1999), deutscher Botaniker
 Maria Mägdefrau (* 1936), deutsche Schauspielerin 
 Werner Mägdefrau (1931–2021), deutscher Historiker